Distrito de Oropesa puede referirse a:

 Distrito de Oropesa, ubicado en la provincia de Quispicanchi, Cuzco, Perú;
 Distrito de Oropesa, ubicado en la provincia de Antabamba, Apurímac, Perú.